Daniele Corvia (Roma, 22 de novembro de 1984) é um futebolista profissional italiano, atacante, milita na US Lecce.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Ternana Calcio